Куо́мо () — итальянская фамилия.

Известные ностители:
 Куомо, Марио (1932—2015) — 52-й губернатор штата Нью-Йорк (1983—1994).
 Куомо, Сандро (род. 1962) — итальянский фехтовальщик-шпажист.
 Куомо, Эндрю (род. 1957) — 56-й губернатор штата Нью-Йорк (2011—2021).